Планинц — фамилия. Известные носители:
 Планинц, Альбин (1944—2008) — словенский, ранее югославский шахматист.
 Планинц, Милка (1924—2010) — югославский государственный деятель, председатель Союзного Исполнительного Вече СФРЮ (1982—1986).

См. также